Moio puede referirse a:

 Moio, término metrológico que designó diferentes medidas de capacidad para sólidos y líquidos y superficies.
 Moio de' Calvi, localidad y comuna italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.
 Moio della Civitella, localidad y comunz italiana de la provincia de Salerno, región de Campania.